Fore River Shipyard (Верфь Фор-Ривер, формальное название — Fore River Ship and Engine Building Company, Кораблестроительная и моторостроительная компания Фор-Ривер) — верфь, основанная в 1883 году в Брейнтри (шт. Массачусетс) на побережье залива ). В 1901 году перенесена ниже по течению на место современной дислокации в Куинси (шт. Массачусетс).

Предприятие участвовало в постройке кораблей и подводных лодок для ВМФ США, включая линкор BB-59 «Массачусетс» и авианосцы CV-7 «Уосп» и CV-17 «Банкер Хилл». В 1960-х годах верфь была приобретена компанией General Dynamics. Она продолжала производить продукцию для ВМФ США, затем была перепрофилирована на газовозов. Закрыта в 1986 году.

Верфь известна тем, что на ней был построен самый большой в мире парусный корабль — шхуна «Томас У. Лоусон» и один из двух иностранных линкоров, построенных в США — «Ривадавия» ВМФ Аргентины.

История

1883—1964 

Верфь была основана инженером и предпринимателем Томасом Уотсоном, который в 1883 году на побережье залива ) в восточной части Брейнтри (шт. Массачусетс) открыл первоначально небольшую мастерскую по производству паровых моторов. В 1904 году верфь возглавил отставной адмирал  (шт. Массачусетс).

В 1913 году верфь была приобретена компанией Bethlehem Steel. На верфи было построено множество кораблей, получивших известность во Второй мировой войне, а также большое количество транспортных судов типа «Либерти».

General Dynamics: 1964—1986 

В 1964 году верфь была приобретена компанией General Dynamics и переименована в General Dynamics Quincy Shipbuilding Division (Кораблестроительное подразделение General Dynamics в Куинси). Компания вложила 23 млн долларов в модернизацию предприятия для повышения его конкурентоспособности. Здесь было построено несколько кораблей для ВМФ США, включая атомные подводные лодки, суда-арсеналы, эскадренные танкеры, десантные корабли-доки. В дальнейшем предприятие было перепрофилировано на постройку газовозов, а в 1986 году упразднено. Несмотря на то, что постройка кораблей здесь в настоящее время прекращена, предприятие до стих пор известно под традиционным названием Fore River Shipyard.

Дальнейшая судьба 
В 1994 году на бывшую верфь был отбуксирован последний в истории артиллерийский крейсер CA-139 «Сейлем», которому было предназначено стать центром организованного здесь .

Было предпринято несколько попыток возродить Фор-Ривер как судостроительное предприятие, однако все они окончились неудачей. Верфь перешла в собственность Даниэла Квирка, местного автодилера, который использовал её как склад автомобилей и оптовый центр, а также как причал для пассажирских катеров в Бостон и Гулль. Некоторые строения на территории верфи использовались в различных целях транспортными компаниями и государственными организациями.

См. также 

 Список судостроительных предприятий США

Примечания

Ссылки 
 GlobalSecurity.org website  Page focusing on facts surrounding Fore River Ship and Engine Company/General Dynamics Shipbuilding Division in Quincy MA
 History of Shipbuilding at Fore River  Thomas Crane Public Library, Quincy MA
 «The plant of the Fore River Ship & Engine Company»,1902 article  Thomas Crane Public Library, Quincy MA
 Quincy’s Shipbuilding Heritage  Thomas Crane Public Library, Quincy MA
 United States Naval Shipbuilding Museum  Official site
 Goliath Crane Extensive photos and information regarding the history and demolition the crane.
 Goliath Video  YouTube amateur video of the Goliath crane and surroundings, including views inside the structure and panoramic views of the former shipyard, Quincy Bay, Weymouth Fore River and Quincy from atop the crane. Posted on YouTube 24 February 2008.
 Palmer, David. Organizing the Shipyards: Union Strategy in Three Northeast Ports, 1933—1945. Cornell University Press 1998. ISBN 978-0801427343
 Drummond, Dave. The Shipyard: Will It Float?. iUniverse 2003. ISBN 978-0595275328
 
 
 
 

Подразделения General Dynamics
Судостроительные предприятия США